Filettole ima više značenja:
 Filettole, Frosinone
 Filettole, Pisa
 Filettole, Prato